Leonore – villaggio dell'Illinois
Leonore – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Eleonora
Leonore – personaggio dell'opera di Beethoven Fidelio

Voci simili 
Base Léonore – Elenco di insigniti della Legion d'Onore di Francia